Pływanie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – zawody w pływaniu, które odbywały się w Wuhanie w dniach 19–23 października 2019 roku podczas igrzysk wojskowych. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Chin 49 (w tym 27 złote, 14 srebrnych oraz 8 brązowe), Polska zdobyła 13 medali (2 srebrne i 11 brązowych).

Harmonogram 

 Legenda

Konkurencje 
Rozgrywane były 42 konkurencje (20 męskich, 20 żeńskich i 2 sztafety mieszane) w pływaniu w basenie.
Mężczyźni
 styl dowolny: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4 × 100 m, 4 × 200 m
 styl grzbietowy: 50 m, 100 m, 200 m
 styl klasyczny: 50 m, 100 m, 200 m
 styl motylkowy: 50 m, 100 m, 200 m
 styl zmienny: 200 m, 400 m, 4 × 100 m
Kobiety
 styl dowolny: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4 × 100 m, 4 × 200 m
 styl grzbietowy: 50 m, 100 m, 200 m
 styl klasyczny: 50 m, 100 m, 200 m
 styl motylkowy: 50 m, 100 m, 200 m
 styl zmienny: 200 m, 400 m, 4 × 100 m
Sztafety mieszane
 styl dowolny: 4 × 100 m
 styl zmienny: 4 × 100 m

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Pływanie na otwartym akwenie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019 w pływaniu
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019
Pływanie na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe